Würth è un nome di famiglia tedesco.

Può riferirsi a:

Persone
 Giorgia Würth - attrice italiana
 Svenja Würth - saltatrice con gli sci tedesca
 Tara Würth - tennista croata

Aziende
 Würth - azienda tedesca metalmeccanica